Чемпионат Европы по гандболу среди мужских команд 2000 года — 4-й розыгрыш соревнования национальных сборных команд, проводимого под эгидой Европейской гандбольной федерации (EHF). Матчи финального турнира прошли с 21 по 30 января 2000 года в Загребе и Риеке.

Победителем турнира стала сборная Швеции, в драматичном финале, длившемся более двух часов, вырвавшая победу у сборной России. Впервые в истории чемпионатов Европы победитель матча был определён только после двух овертаймов. Победный мяч за 45 секунд до конца второй дополнительной десятиминутки забросил Магнус Висландер.

Отборочные игры 
Матчи проходили с 12 мая по 19 сентября 1999 года. Сборная Хорватии как команда страны-организатора чемпионата и сборная Швеции как победитель предыдущего европейского первенства были освобождены от отборочных игр.

Групповой этап

Стыковые матчи

Финальный турнир

Арены 

 Загреб — Дом Спортова (7000)
 Риека — Dvorana Mladosti (4000)

Групповой этап

Группа А (Загреб) 

21 января

22 января

23 января

25 января

27 января

Группа B (Риека) 

21 января

22 января

23 января

25 января

27 января

Классификационные матчи (Риека) 
29 января

За 11-е место

За 9-е место

За 7-е место

За 5-е место

Плей-офф (Загреб)

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал 

Ход матча: 1:0, 1:2, 3:2, 4:3 (7.), 7:4 (14.), 8:6, 9:7, 14:9 (28.), 15:9 — 16:9, 16:11, 17:11, 17:15, 18:15, 18:18 (42.), 20:19, 20:22, 21:22, 21:23 (53.), 24:23 (59.), 24:24 — 27:24, 27:27 — 27:28, 28:28, 28:30, 29:30, 30:30 (76.), 31:30 (77.), 31:32

Итоговое положение

Квалификации 
Занявшая 5-е место сборная Словении завоевала право выступить на Олимпийских играх в Сиднее. Полуфиналисты турнира — Швеция, Россия, Испания и Франция — путёвки на Олимпиаду-2000 завоевали заранее, попав в семёрку лучших команд чемпионата мира-1999. Эти же сборные плюс Хорватия квалифицировались на чемпионат мира-2001. Первые пять команд чемпионата также гарантировали себе участие в следующем континентальном первенстве.

Примечания

Ссылки 
 ЕВРО-2000 на сайте Европейской гандбольной федерации 
 ЕВРО-2000 на сайте ehf-euro.com
 Подробности чемпионата на сайте немецкого клуба «Киль»

Чемпионаты Европы по гандболу
2000 год в гандболе
Спорт в Хорватии в 2000 году
Чемпионаты Европы в Хорватии
Январь 2000 года
гандбол
Международные спортивные соревнования в Загребе
Спортивные соревнования в Риеке
Международные соревнования по гандболу в Хорватии